Сезон 2009 — 5-й сезон «Ротора» во втором дивизионе России по футболу, а также 18-й сезон клуба в чемпионатах России.

31 июля 2009 года президент клуба Олег Михеев объявил о снятии команды с чемпионата России. Согласно регламенту, в оставшихся матчах команде были засчитаны технические поражения со счетом 0:3. После этого большинство футболистов покинули команду, а оставшиеся доигрывали сезон за клубную команду в первенстве Волгоградской области.

Форма

Тренерский штаб

Состав

Трансферы

Зима 2008/2009

Пришли

Ушли

Лето

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды

Матчи

Товарищеские матчи

Второй дивизион. Зона «Юг»

Первый круг

Второй круг

Кубок России

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания

Ссылки 
 Статистика ФК «Ротор» во Втором дивизионе на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Статистика ФК «Ротор» в Кубке России на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

См. также 
 ФК «Волгоград» в сезоне 2009

2009
Ротор